Джилл Крейбас була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Аранча Парра Сантонха.

Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши Аніко Капрош з рахунком 2–6, 6–2, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Одиночний розряд